{{Album
|ime_albuma     = Tha Last Meal
|ime_glazbenika = Snoop Dogg
|vrsta          = studijski album
|s_albuma       = 
|slika          = 
|žanr           = West coast hip hop, gangsta rap, G-funk
|datum          = 19. prosinca 2000.
|snimanje       = 1999. – 2000.
|trajanje       = 77:20
|izdavač        = No Limit, Priority, EMI
|producent      = Snoop Dogg (glavni producent)Dr. Dre, Mike Elizondo, Jelly Roll, Scott Storch, Meech Wells, Battlecat, Timbaland, Soopafly
|recenzija      = <ul>Allmusic  
Entertainment Weekly (B+) 
Los Angeles Times 
HipHopDX.com  
RapReviews.com (8.5/10)
Rolling Stone 
VIBE 
USA Today 
|album_prije    = No Limit Top Dogg
|godina0        = 1999.
|godina         = 2000.
|album_poslije  = Paid tha Cost to Be da Boss
|godina2        = 2002.
|ostalo         = 

}}
Tha Last Meal peti je studijski album Snoop Dogga. Objavljen je 19. prosinca 2000. godine. U prvom tjednu je prodao 397.238 primjeraka, a u svijetu preko milijun primjeraka.

Recepcija 

Rolling Stone (1/18/01, p.56)-3.5 od 5 zvjezdica. Njegov najbolji album iza Doggystyle-a.

Spin (3/01, p.145)-6 od 10. Dreovi klasični zvukovi.

Vibe (2/01, pp.133-4)-3.5 od 5. Duboko je zakoračio u funk ali to je opet onaj dobar Snoop-rap.

Popis pjesama

Top ljestvice

Singlovi

Album 

Albumi iz 2000.
Albumi Snoop Dogga